Stay with Me (canção de Sam Smith)
Stay with Me (canção de Kumi Koda)
Stay with Me (canção de DeBarge)
Do Ya/Stay with Me - da banda britânica McFly